Szczęsny Firlej – poseł do Sejmu Krajowego Galicji III kadencji (1870-1876), c.k. rotmistrz z Siennowa.

Wybrany w IV kurii obwodu Rzeszów, z okręgu wyborczego nr 58 Łańcut-Przeworsk.

Bibliografia 
 
 "Wykaz Członków Sejmu krajowego królestwa Galicyi i Lodomeryi, tudzież Wielkiego Księstwa Krakowskiego w roku 1870", Lwów 1870

Oficerowie cesarskiej i królewskiej Armii
Posłowie Sejmu Krajowego Galicji III kadencji